Стэ́нли Ру́перт Ро́ули (; , Янг — , Мэнли) — австралийский легкоатлет, чемпион и трёхкратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 года.

На Играх Роули участвовал в четырёх легкоатлетических дистанциях, и в каждой из них зарабатывал по медали.

Сначала 14 июля он соревновался в беге на 100 м. В первом раунде он занял второе место, и прошёл в полуфинал. В следующей стадии он снова занял второе место. Сразу в финал проходили победители полуфинальных гонок, а для занявших вторые и третьи места устраивался дополнительный забег, и лучший в нём становился четвёртым финалистом. В этой гонке Роули занял первое место, пройдя в заключительную гонку. В ней он занял третье место, получив бронзовую медаль.

15 июля он участвовал в состязаниях в беге на 60 м. Роули стал вторым в полуфинале, и в заключительном забеге снова стал третьим.

22 июля Роули участвовал в двух дисциплинах — в беге на 200 м и в командной гонке на 5000 м. В спринтерской гонке он сначала выиграл полуфинал, но затем снова оказался на третьей позиции в финале, став таким образом трёхкратным бронзовым призёром.

В командной гонке он участвовал не вместе с австралийцами, а вместе с британцами, и поэтому их результат приписывается Смешанной команде. Роули закончил ту гонку последним, но в итоге его команда на три очка опередила французскую сборную, и Роули смог стать олимпийским чемпионом.

Примечания

Ссылки 
 Стэнли Роули на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Бегуны на длинные дистанции Австралии
Бегуны на короткие дистанции Австралии